
Termin -{AI}- ima više značenja.

 Inseminacija, () oznaka za tip veštačke inseminacije
 Vještačka inteligencija, () oblast računarstva